Miejscowości w Polsce
 Walerianowo – kolonia w województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, w gminie Sierpc
 Walerianowo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Wierzbinek
 Walerianowo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Komorniki